Russell Johnson (acteur), een Amerikaans acteur
Russell Johnson (seriemoordenaar), een Canadese seriemoordenaar.
Russell Johnson (striptekenaar), een Amerikaans striptekenaar